Великая ханьская справедливая армия () — коллаборационистская армия, подчиненная государству Мэнцзян. Упразднена в 1937 году.

История 
Великая ханьская справедливая армия была сформирована милитаристом Ван Ином в 1936 году, после того, как он перешел на сторону Японии. Армия подчинялась Японии и НАМ. Армия насчитывала около 6000 человек (в основном, бывших бандитов и пленных), разделенных на 4 бригады. Войска были вооружены оружием, захваченным Японией на северо-востоке Китая.

Участие в боевых действиях

Суйюаньская кампания (1936) 
Великая ханьская справедливая армия успела принять участие только в Суйюаньской кампании, закончившейся разгромом для НАМ и её союзников. 19 декабря 1936 года Великая ханьская справедливая армия была почти полностью уничтожена. Оставшиеся подразделения были расформированы.

Источники 
 Jowett, Phillip S. , Rays of The Rising Sun, Armed Forces of Japan’s Asian Allies 1931-45, Volume I: China & Manchuria, 2004. Helion & Co. Ltd., 26 Willow Rd., Solihul, West Midlands, England.
 中国抗日战争正面战场作战记 (China’s Anti-Japanese War Combat Operations) , 2005. Jiangsu People’s Publishing House.

См. также 
 Мэнцзян
 Национальная армия Мэнцзяна

Мэнцзян
Вооружённые силы Китая
Японо-китайская война (1937—1945)
Китайский коллаборационизм
Исторические вооружённые силы